Název Radkov má více sídel:
 Radkov (okres Jihlava) – obec v okrese Jihlava
 Radkov (okres Opava) – obec v okrese Opava
 Radkov (okres Svitavy) – obec v okrese Svitavy
 Radkov (okres Tábor) – obec v okrese Tábor
 Radkov (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou

 Malý Radkov – vesnice spadající pod město Hartmanice v okrese Klatovy
 Velký Radkov – vesnice v obci Rejštejn v okrese Klatovy

 Radków – město v okrese Kladsko v Polsku